Campanário kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campanário kommun, Minas Gerais,

Portugal 

 Campanário, Portugal, Madeira, Ribeira Brava, 
 Campanário (freguesia), Madeira, Ribeira Brava, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar